Gmina Gradište – gmina w Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej
 Gradište (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Kutjevo

 Gradište (gmina Bela Palanka) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Gradište (gmina Knjaževac) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Gradište (gmina Merošina) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Merošina
 Gradište (gmina Vlasotince) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince
 Gradište (miasto Pirot) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot
 Gmina Veliko Gradište – gmina w Serbii, w okręgu braniczewskim
 Veliko Gradište – miasto w Serbii, w okręgu braniczewskim, siedziba gminy Veliko Gradište
 Malo Gradište – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Malo Crniće
 Bačko Gradište – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobackim, w gminie Bečej